Валерий Иванович Алексе́ев:
 Алексеев, Валерий Иванович (род. 1948) — театральный актёр и режиссёр, педагог.
 Алексеев, Валерий Иванович (род. 1950) — советский и российский оперный певец, приглашенный солист Большого театра, заслуженный артист России.